Dambach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Dambach-la-Ville, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Dambach, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Dambach, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Dambach (vattendrag i Österrike, Niederösterreich), 
 Dambach (vattendrag i Österrike, Oberösterreich), 

Robotskapade Österrikeförgreningar